Cet article présente une liste des métros d'Asie. Il inclut également les métro légers et les monorails.

Liste des métros en service ou en construction

Métros en projet

Voir aussi

Article connexe 

 Liste des métros du monde

Lien externe 
  Métros d'Asie sur urbanrail.net

Asie
Métro